Nicolás Rojas Acosta (1873 - 1946) foi um professor e botânico argentino.

Foi um especialista em bambusáceas e cactáceas.

Livros publicados 
Rojas Acosta, N. 1897. Historia natural de Corrientes : catálogo. Mineralogía, Gea Paleontología, Flora i Fauna que comprende principalmente los vejetales i animales de las provincias i territorios limítrofes. Publicación Buenos Aires : Imprenta El Hogar y la Escuela, 1897, 214 p.
Rojas Acosta, N.  1915. Nociones sobre paleontología de Corrientes. Publicación [S.l.] : E. Dupuis, 1915

Ligações externas
  

Botânicos da Argentina